Алекса́ндр Дми́триевич Зу́ев (26 июня 1996, Костанай, Казахстан) — российский футболист, полузащитник клуба «Крылья Советов».

Клубная карьера 

Заниматься футболом начал в секции клуба «Тобол» (Костанай). Первым тренером игрока стал Рафик Оганесович Балбабян. В 2005 году семья Зуевых переехала из Казахстана в Россию, в город Челябинск, где Зуев стал тренироваться в местной футбольной школе «Академия». В 2008 году ярко проявил себя на региональном турнире Детской футбольной лиги, и ему поступило предложение от московской футбольной школы «Чертаново». С 2009 года Зуев стал заниматься в «Чертаново» под руководством Михаила Буренкова.

В сентябре 2011 года в составе сборной Москвы, сформированной на базе команды «Чертаново», впервые стал победителем Первенства России среди межрегиональных объединений, проводившемся в Крымске, и получил звание «Кандидат в мастера спорта РФ» по футболу. Был признан организаторами лучшим полузащитником Первенства. В финале сборная Москвы победила сборную Приволжья со счётом 3:2.

В мае 2012 года стал с «Чертаново» чемпионом России по футболу среди команд спортивных школ и клубов (игроки 1996 г. р.). Был признан лучшим игроком чемпионата.

В ноябре 2012 года в составе сборной Москвы, за которую выступали воспитанники столичных школ «Чертаново» и «Локомотив-2», стал победителем Первенства России среди межрегиональных объединений, проводившемся в Крымске. Стал лучшим бомбардиром соревнований.

В апреле 2013 года в составе команды «Чертаново» стал победителем престижного футбольного турнира «Монтегю» для клубных команд.

В начале сентября 2013 года подписал контракт с московским «Спартаком» и 16 сентября был заявлен за клуб для участия в чемпионате России. 19 октября 2014 года в матче против «Урала» Зуев дебютировал в РФПЛ, заменив во втором тайме Ромуло.

Сезон 2014/15 провёл в составе «Спартака-2», выступавшего в ПФЛ (второй дивизион), где занимал «родную» позицию на левом краю полузащиты. Всего провёл 25 матчей (24 в стартовом составе), в которых забил 4 гола. Вместе с командой стал победителем первенства. По ходу сезона привлекался главным тренером Муратом Якином к тренировкам и матчам за основной состав «Спартака». В рамках премьер-лиги того сезона попал в заявку «Спартака» на 7 матчей, в 2 из которых вышел на замену не отличившись результативными действиями. Также провел 1 матч в розыгрыше Кубка России, где появился в стартовом составе и «записал на свой счет» голевую передачу.

Сезон 2015/16 также начал в составе «Спартака-2», который выступал уже в ФНЛ, где провёл 22 матча (18 в стартовом составе) и отметился 6 голами и 4 голевыми передачами. В домашнем матче с Саратовским «Соколом» 24 марта оформил хет-трик за 24 минуты. В осенней части сезона также нередко привлекался к играм основной команды «Спартака» (9 раз в заявке, в 7 матчах выходил на поле, 2 — в стартовом составе). С января 2016 года был привлечен Дмитрием Аленичевым к тренировкам с основой «Спартака» и попадал в заявку команды на все матчи весенней части чемпионата. В этих матчах 9 раз появлялся на поле (один раз в стартовом составе) и отметился двумя голевыми передачами. Таким образом, зиму и весну 2016 года провёл, выступая за две команды в структуре «Спартака». По этой причине в весенней части ФНЛ за «Спартак-2» участвовал только в домашних матчах, проводя на поле не более 45 минут.

23 июня 2017 года на правах аренды перешёл в клуб «Ростов». Первый гол в премьер-лиге и за ростовчан забил 30 июля в выездном матче против «Амкара», принеся победу команде 1:0. 27 мая 2018 перешёл в «Ростов» на постоянной основе. 2 сентября 2019 года был отдан в годичную аренду в «Рубин», 10 августа 2020 года подписал с клубом постоянный контракт. Летом 2022 года покинул «Рубин» по обоюдному согласию сторон.

Карьера в сборной 
В юношеской сборной России 1996 года рождения дебютировал 23 апреля 2011 года в первом туре XIII Мемориала Франко Галлини в Италии. Сборная России уступила местному клубу «Портогруаро» — 0:1. В 2012 году принимал участие в международном турнире «Монтегю», где сыграл четыре матча и забил один гол. В том же году участвовал в Мемориале имени Виктора Банникова, где так же в четырёх матчах забил один мяч. На Мемориале сборная заняла второе место, в финале в серии пенальти уступив сборной Украины. В финальном матче Зуев вышел на 41 минуте, заменив Егора Рудковского. 25 сентября 2012 года состоялся его дебют в официальных матчах УЕФА в отборочном турнире к юношескому чемпионату Европы 2013 в игре со сверстниками из Чехии, завершившихся разгромом российской сборной 3:0. На чемпионате Европы 2013 в финале отыграл 49 минут и был заменён Алексеем Гасилиным, а команда стала чемпионом Европы в возрастной категории до 17 лет. Зуев, как и его партнёры по сборной, получил за эту победу звание «Мастер спорта Российской Федерации»..

Серебряный призёр юношеского чемпионата Европы (до 19 лет) 2015 года в составе сборной России. Из 5 матчей финального раунда принял участие в 4 (1 — в стартовом составе), результативными действиями не отметился. Всего за юношескую сборную России (до 19 лет) провел 10 игр, в которых отличился одним голом.

В молодёжной сборной России дебютировал 24 марта 2016 года в матче со сборной Азербайджана (до 21 года) в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2017 года, выйдя на замену на 77-й минуте.

Стиль игры 
Обладает высокой скоростью. Умеет обыгрывать один в один, дриблёр.

Достижения 
 «Спартак» (Москва)
 Чемпион России: 2016/17

 «Спартак-2» (Москва)
 Победитель первенства ПФЛ (зона «Запад»): 2014/15

 Россия (до 17)
 Победитель чемпионата Европы (до 17 лет): 2013

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте РФС

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Рубин»